Václav Černý – calciatore ceco
Václav Černý – studioso della letteratura ceco